Житичі — український футбольний клуб з міста Житомира.

 Житичі (плем'я) — Відомий чеський вчений-славіст Павло Йосиф Шафарик, доводив, що древнє городище — майбутній Житомир — виникло як центр племені житичів, що входило в племінний союз древлян.